Musetto si può riferire a 

 Mujāhid al-ʿĀmirī (960-1044) , un militare e politico arabo, noto in italia come Museto, Musetto o Mugetto. 
 Musetto, un prodotto gastronomico del Friuli-Venezia Giulia.
 Musetto, un brano di Domenico Modugno.